Schraudolph är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Johann von Schraudolph (1808–1879), tysk konstnär
 Matthias Schraudolph (1817–1863), tysk konstnär
 Robert Schraudolph (1887–1978), tysk konstnär

Tyska efternamn